Парламентарните избори в България през 1997 година са предсрочни парламентарни избори проведени на 19 април 1997 г. Избирателната активност е 62,4%.

Резултати 
Изборите печелят Обединените демократични сили с над 51%.

Източници 

1997
1997 година в България
1997
1997